Statte (Italië), een gemeente in Italië
Statte (België), een deel van de stad Hoei in België
Statte (beek), een beek in België bij Solwaster